Caduta dell'Impero romano d'Occidente – evento storico del 476 d.C.
 Caduta dell'Impero romano d'Oriente – serie di eventi del XIII secolo d.C.
 Caduta dell'Impero romano d'Occidente – argomento storiografico
 Declino e caduta dell'Impero romano – opera di Edward Gibbon
 La caduta dell'Impero romano – film del 1964 diretto da Anthony Mann